Als Europameisterschaft 2013 oder EM 2013 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2013 stattfanden:

 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2013
 UEC-Bahn-Europameisterschaften 2013
 Basketball-Europameisterschaft 2013
 Basketball-Europameisterschaft der Damen 2013
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2013
 Biathlon-Europameisterschaften 2013
 Bob-Europameisterschaft 2013
 Boxeuropameisterschaften 2013
 Karambolage-Europameisterschaften 2013
 Crosslauf-Europameisterschaften 2013
 Curling-Europameisterschaft 2013
 Curling-Mixed-Europameisterschaft 2013
 European Darts Championship 2013
 Dreiband-Europameisterschaft 2013
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2013
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2013
 U-18-Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2013
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 2013
 Fechteuropameisterschaften 2013
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2013
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2013
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2013
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2013
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2013
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europapokal 2013
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2013
 Inline-Alpin-Junioreneuropameisterschaft 2013
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2013
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2013
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2013
 Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2013
 Leichtathletik-Junioreneuropameisterschaften 2013
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2013
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 2013
 Poolbillard-Europameisterschaft 2013
 Radball-Europacup 2013
 Rallye-Europameisterschaft 2013
 Europameisterschaften im Dressur- und Springreiten 2013
 Europameisterschaften im Vielseitigkeitsreiten 2013
 Rennrodel-Europameisterschaften 2013
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2013
 Ringer-Europameisterschaften 2013
 Ruder-Europameisterschaften 2013
 Schach-Europameisterschaft 2013
 Skeleton-Europameisterschaft 2013
 Ski-Orientierungslauf-Europameisterschaften 2013
 Snooker-Europameisterschaft 2013
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2013
 Squash-Europameisterschaft 2013
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2013
 Tanzsporteuropameisterschaft 2013 (Latein)
 Tanzsporteuropameisterschaft 2013 (Standard)
 Tanzsporteuropameisterschaft 2013 (über zehn Tänze)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2013
 Turn-Europameisterschaften 2013
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2013
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2013
 Europameisterschaften im Wasserspringen 2013

!Europameisterschaft 2013
2013